Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów 1907 – 10. edycja mistrzostw europy w podnoszeniu ciężarów, która odbyła się między 7, a 8 marca 1907 w Kopenhadze
 Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów 1907 – 11. edycja mistrzostw europy w podnoszeniu ciężarów, która odbyła się 1 listopada 1907 w Wiedniu